The Kids Are Alright (nummer), nummer, oorspronkelijk van de Britse rockband The Who
 The Kids Are Alright (soundtrack), album van The Who
 The Kids Are Alright (film), film over The Who
 The Kids Are Alright (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2018

Zie ook 
 The Kids Are All Right, film uit 2010